Шако́й () — река в республике Кабардино-Балкария. Правый приток Малки.

Характеристики  
Берёт своё начало к юго-востоку от села Псыншоко и протекает по территории Прохладненского района. В районе леса Гой принимает свои главные притоки — Чёрная и Мокрая Псарыша.

Устье реки находится в 47 км по правому берегу реки Малка, к востоку от села Янтарное. Длина реки составляет 15 км. Крупнейший приток — река Мокрая Псарыша.

Вдоль долины реки расположены сёла — Советское, Черниговское и Янтарное.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Малка от Кура-Марьинского канала и до устья, без реки Баксан, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 07020000812108200004443
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 108200444
 Код бассейна — 07.02.00.008
 Номер тома по ГИ — 08
 Выпуск по ГИ — 2

Примечания 

Реки Прохладненского района